Pāsār kan syfta på följande platser:

Iran 

 Pāsār (ort i Zanjan), 
 Pāsār (ort i Kermanshah), 

Robotskapade Iranförgreningar